см. Бустон (город).

Градостроительство
 Соцгород — название строившихся в 1930-е годы по единому плану жилых массивов в различных городах бывшего СССР.
 Соцгород (Алексин)
 Соцгород (Березники)
 Соцгород Сталинградского тракторного завода (Волгоград).
 Соцгород (Дзержинск)
 Соцгород (Димитровград)
Соцгород (Днепродзержинск)
 Соцгород (Железногорск)
 Соцгород (Запорожье)
 Соцгород (Ижевск)
 Соцгород (Казань)
 Соцгород (Каменское)
 Соцгород (Каменск-Шахтинский)
 Соцгород (Каменск-Уральский)
 Соцгород (Караганда)
 Соцгород (Киев)
 Соцгород (Краматорск)
 Соцгород (Кривой Рог)
 Соцгород (Ленинск-Кузнецкий)
 Соцгород (Липецк)
 Соцгород (Луховицы)
 Соцгород (Магнитогорск)
 Соцгород (Нижний Новгород)
 Соцгород (Никополь)
 Соцгород (Новокузнецк)
 Соцгород завода «Сибсельмаш» (Новосибирск)
 Соцгород завода имени Чкалова (Новосибирск)
 Соцгород (Новочеркасск)
 Соцгород (Орск)
 Соцгород (Первоуральск)
 Соцгород (Пушкино)
 Соцгород (Самара)
 Соцгород (Темиртау)
 Соцгород (Тольятти)
 Соцгород (Улан-Удэ)
 Соцгород (Уфа)
 Соцгород Новый Харьков
 Соцгород ЧМЗ (Челябинск)
 Соцгород ЧТЗ (Челябинск)
 Соцгород (Электросталь)
 Соцгород (Чита)

Прочее
 Соцгород — партия в России.

См. также
Соцгородок